Спенсер Сейм (, род. 28 января 1981 года) — американский музыкант, который был популярен как гитарист группы Hella. Он также является барабанщиком в группе Nintendocore The Advantage и ведёт сольный проект под названием sBACH.

Дискография

С Byre 
 «Here in Dead Lights» (15 мая 2018, Joyful Noise Recordings)

Cольные альбомы 
 «Beast of Both Worlds» (11 сентября 2012, Joyful Noise Recordings)
 «SoloS» (17 апреля 2020, Dowd Records)

С Crock 
 «Grock» (27 сентября 2011, Jackpot Records)

С sBACH 
 «sBACH» (19 августа 2008, Suicide Squeeze)

С The Advantage 
 The Advantage (6 апреля 2004, 5RC)
 2004 West Coast Tour CD (февраль 2004, выпущен самостоятельно)
 2004 US Tour CD (октябрь 2004, выпущен самостоятельно)
 Elf Titked (24 января 2006, 5RC)
 «Underwear: So Big!» 2006 Tour CD-R (август 2006, выпущен самостоятельно)

С Hella

Альбомы 
 CD/LP «» (2002, 5RC)
 CD «The Devil Isn’t Red „ (2004, 5RC)
 Church Gone Wild / Chirpin 'Hard 2xCD (2005, Suicide Squeeze)
  (2007, Ipecac Recordings)
 Tripper (2011, Sargent House)

EP 
 Leather Diamond CD-R EP (2001)
 Falam Dynasty 7“ (2002, 5RC)
 Bitches Ain’t Shit But Good People EP (2003, Suicide Squeeze)
 Total Bugs Bunny On Wild Bass EP (2003, Narnack Records)
 EP Acoustics (2004 и 2005, Toad Records (Япония); 2006, 5RC (США), с дополнительными песнями)
 Concentration Face / Homeboy DVD / CD EP (2005, 5RC)

Сплит-релизы 
 Live 2xCD (Sick Room, 10 октября 2003) (с )
 Hella/Four Tet Split 7» (Ache, 12 марта 2004) (с Four Tet)

Примечания

Ссылки 
 Биография в журнале Modern Drummer

Рок-гитаристы США